Die Liste der Mannschaftskader der Four Nations Chess League 2015/16 enthält alle Spieler, die in der Four Nations Chess League 2015/16 mindestens einmal eingesetzt wurden.

Allgemeines 

Die Kadergröße war nicht beschränkt, allerdings kamen nicht alle gemeldeten Spieler auch zum Einsatz. Während Cheddleton, Blackthorne Russia, 3Cs und Spirit of Atticus mit je 11 eingesetzten Spielern auskamen, spielten in der zweiten Mannschaft von Barbican 23 Spieler mindestens eine Partie. Insgesamt kamen 238 Spieler zum Einsatz, von denen 38 alle Wettkämpfe bestritten.

Punktbester Spieler war Jonathan Hawkins (Cheddleton) mit 9,5 Punkten aus 11 Partien. Je 8,5 Punkte erreichten Romain Édouard (Guildford), Neil McDonald (Wood Green Hilsmark Kingfisher) und James Adair (White Rose), wobei Édouard 9 Partien spielte, McDonald und Adair je 11. 
Mit Matthew Sadler, Robin van Kampen, Sébastien Mazé (alle Guildford), Jovica Radovanovic (Cheddleton), Michael Healey (Oxford) und Klaudia Kulon (Grantham) erreichten sechs Spieler 100 %, von diesen spielte Sadler sechs Partien, van Kampen vier, Mazé, Radovanovic und Healey je zwei, Kulon eine.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zum Zeitpunkt des ersten Einsatzes; GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zum Zeitpunkt des ersten Einsatzes, bei Spielern ohne Elozahl ist die (auf Elo-Basis umgerechnete) nationale Wertung (ECF grade) in Klammern angegeben
 Nation: Nationalität zum Zeitpunkt des ersten Einsatzes; ARM = Armenien, AUS = Australien, AUT = Österreich, BUL = Bulgarien, CZE = Tschechische Republik, DEN = Dänemark, ENG = England, ESP = Spanien, FRA = Frankreich, GER = Deutschland, GRE = Griechenland, HUN = Ungarn, IRL = Irland, ISR = Israel, ITA = Italien, LTU = Litauen, LUX = Luxemburg, MDA = Moldawien, MKD = Mazedonien, NED = Niederlande, NOR = Norwegen, PNG = Papua-Neuguinea, POL = Polen, POR = Portugal, ROU = Rumänien, SCO = Schottland, SIN = Singapur, SRB = Serbien, SRI = Sri Lanka, SUI = Schweiz, SVK = Slowakei, USA = Vereinigte Staaten, WLS = Wales, ZIM = Simbabwe
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

Guildford A&DC I. Mannschaft

Cheddleton and Leek Chess Club

Barbican Chess Club I. Mannschaft

Wood Green Hilsmark Kingfisher

White Rose Chess I. Mannschaft

Guildford A&DC II. Mannschaft

Blackthorne Russia

Barbican Chess Club II. Mannschaft

3Cs

Oxford

Grantham Sharks

South Wales Dragons

Spirit of Atticus

Cambridge University Chess Club

Sussex Martlets

White Rose Chess II. Mannschaft

Anmerkungen 
 Kampflose Niederlagen sind in den Einzelbilanzen nicht berücksichtigt, kampflose Siege finden Berücksichtigung.
 Insgesamt 29 Spieler der Vereine Guildford A&DC, White Rose Chess und Barbican Chess Club wurden sowohl in der ersten als auch in der zweiten Mannschaft eingesetzt. Ihre Ergebnisse werden separat für beide Mannschaften aufgeführt.
 Maxime Vachier-Lagrave (Guildford), John Emms (White Rose Chess), Alina l’Ami (Spirit of Atticus) und Stephen Blewitt (Sussex Martlets) haben keine Ranglistennummer.

Weblinks 
 Turnierseite der 4NCL (englisch)
 Mannschaftsmeldungen bei der 4NCL (englisch)

Four Nations Chess League
Wikipedia:Liste
Schach 2015
Schach 2016